Хајланд Бич има више значења:
 Хајланд Бич (Флорида)
 Хајланд Бич (Мериленд)